Vallelunga steht für:
 Vallelunga Pratameno, Stadt auf Sizilien
 Autodromo Vallelunga, Motorsport-Rennstrecke in der Region Latium, Italien
 De Tomaso Vallelunga, Fahrzeugmodell der italienischen Marke De Tomaso
 Vallelunga, deutsch: Langtaufers, Fraktion der Gemeinde Graun, Südtirol, Italien
 Vallelunga (Schiff, 1924), Minen- und Munitionstransporter sowie Hilfsminenleger der Regia Marina